

События 

21 апреля — Рим отметил своё двухтысячелетие.
 Завершение присоединения восточных областей Тулузского графства к королевскому домену Франции.
 Антикороль Германии Генрих Распе умер от ран. Новым антикоролём избран Вильгельм Голландский.
 В Парме гвельфы захватили власть и подняли бунт против императора Фридриха II. Начало осады города.
 Приток переселенцев, бежавших от ордынцев в московские земли, способствовал быстрому возрождению Москвы.
 Ярослав Ярославич — князь Тверской (1247—1272)
 Цинь Цзюшао публикует оригинальные формы Китайской теоремы остатков.
 Бунт знати Богемского королевства против Вацлава I Одноглазого.
 Начинается война за тюрингское наследство.
 Неймеген становится частью Гелдерланда.
 Войска египетского султана выбили хорезмийцев из Иерусалима.
 Афонсу III побеждает Саншу II и становится Королём Португалии.

Правители 
 Священная Римская империя —Вильгельм Голландский (1247—1256), римский король, антикороль до 1254.
 Чагатайский улус — Йису Мункэ (1247—1252).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1247 году
 Рашид ад-Дин, иранский государственный деятель и учёный.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1247 году
 16 февраля — Генрих IV Распе, антикороль Германии.
 31 августа — Конрад I Мазовецкий, польский князь.
 Иоанн Всеволодович, удельный князь стародубский.
 Дункан (король Аргайла)

См. также